Sturmflut 1825 steht für:

 Februarflut 1825 an der Nordsee, 3./4. des Monats
 Novemberflut 1825, an der Nordsee, 27. des Monats